Župnija Marijino vnebovzetje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Koper škofije Koper.

Sakralni objekti 
 stolnica Marijinega vnebovzetja, Koper- župnijska cerkev
 cerkev sv. Ane,
 cerkev sv. Bassa,
 cerkev sv. Blaža,
 cerkev Gospodovega oznanjenja,
 cerkev sv. Jakoba,
 cerkev sv. Justa,
 cerkev sv. Križa,
 cerkev Karmelske Mati Božja,
 cerkev Marije Priprošnjice,
 cerkev sv. Marte,
 cerkev sv. Miklavža,
 cerkev sv. Tomaža,
 cerkev sv. Trojice,
 cerkev Vseh svetih,
 cerkev sv. Hieronima, Bošamarin,

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji
Koper - Marijino vnebovzetje
Koper - Marijino vnebovzetje
Župnija Koper - Marijino vnebovzetje